Дзаккария () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Антонио Мария Дзаккария (1502—1539) — итальянский святой католической церкви.
  (ум. 1462 или 1465) — дочь правителя Ахейского княжества Чентурионе II Дзаккария, супруга деспота Мореи Фомы Палеолога, мать великой княгини московской Софьи Палеолог.
 Иоанн Асень Дзаккария (ум. 1469) — предводитель восстания в Морейском деспотате в 1453—1454 гг.
  (1923—2007) — греческий певец (бас).
 Дзаккария, Франческо Антонио (1714—1795) — итальянский теолог и историк.
 Чентурионе II Дзаккария (ум. 1432) — последний правитель Ахейского княжества.